PNG steht für:
 Portable Network Graphics, ein Grafikformat (.png)
 Persona non grata (Synonym: Persona ingrata; lateinisch für „unerwünschte Person“), ein Diplomat, gegen den der Empfangsstaat Einwendungen erhebt
 Personennahverkehrsgesellschaft Bad Salzungen mbH, ein ehemaliges Verkehrsunternehmen in Thüringen
 Papua-Neuguinea, Kenner der intern. Fernmeldeunion, ISO-3166-1-Code sowie das Kfz-Kennzeichen 
 Partidul Noua Generație – Creștin Democrat, eine Partei in Rumänien
 Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz, ein Gesetz zur Reform der gesetzlichen Pflegeversicherung in Deutschland

png steht für:
 Pongu (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

Abkürzung